Kazimierz Sławiński (1870–1941), chemik, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 Kazimierz Sławiński (1914–1985), publicysta i pisarz, porucznik pilot i obserwator Wojska Polskiego